Tjulenij, mys kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 T'ulenij, udde, 
 Tjulenijodden, udde, 

Robotskapade Antarktisförgreningar